Il y a eu plusieurs sièges et batailles autour de la ville de Verdun : 
 Siège de Verdun (486), siège mené par Clovis  ;
 Siège de Verdun (984), siège mené par le roi Lothaire de France ;
 Siège de Verdun (1208), siège mené par Albert II de Hierges qui y trouve la mort ;
 Siège de Verdun (1552), siège mené par Charles Quint ;
 Bataille de Verdun (1792), bataille des guerres de la Révolution française ;
 Bataille de Verdun (1870), bataille de la guerre franco-allemande de 1870 ;
 Bataille de Verdun (1916), bataille de la Première Guerre mondiale ;
 Bataille de Verdun (1917), bataille de la Première Guerre mondiale.

Homonymie de sièges
Homonymie de batailles